

Мокроусово — село, окружний центр, Курганська область
 Мокроусово — присілок, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Мокроусово — присілок, Уфимський міський округ, Башкортостан